«Пиранези» — фантастический роман Сюзанны Кларк, опубликованный в 2020 году.

Сюжет 
Заглавный герой романа — человек, который заперт в своём бескрайнем доме и может общаться с другими только в определённые промежутки времени. Кроме него, в доме живёт только один человек — Другой, который является отчасти наставником Пиранези. Сама Кларк назвала книгу «смесью Клайва Льюиса и Хорхе Борхеса».

Публикация и восприятие 
Роман был опубликован на английском языке 15 сентября 2020 года издательством Bloomsbury Publishing. Он получил положительные отзывы. При этом рецензенты отмечают, что «Пиранези» совсем непохож на первую книгу Кларк, «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».

Примечания 

Фэнтезийные романы на английском языке